Партизанските формирования на Македоно-одринското опълчение са български военни части, участвали в Балканската и Междусъюзническата война в 1912 – 1913 година.

На практика почти целият личен състав – команден и войнишки, се състои от бивши четници и войводи на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и Върховния македоно-одрински комитет.

Предистория 
В началото на 1912 година деейците на ВМОК майор Петър Дървингов и подполковник Александър Протогеров, председател на Изпълнителния комитет на македоно-одринските братства, разработват писмен проект за подготовка и изпращане на партизански части в тила на противника при евентуална война с Османската империя. Проектът предвижда формиране на 52 партизански чети с числен състав около 1250 души, които имат за цел да разрушават комуникациите, да овладяват важни пунктове и да въоръжават местното българско население.

Формиране 

На 18 септември 1912 година, ден след обявяването на мобилизацията, Изпълнителният комитет на братствата изпраща окръжно до всички местни ръководства, с което се подканват мъжете бежанци да се записват доброволци във формиращите се чети. В същия ден хиляди доброволци се явяват в мобилизационните пунктове и началник щаба на Действащата армия генерал-майор Иван Фичев натоварва Дървингов и Протогеров официално с организирането на партизанските чети. Дървингов и Протогеров заедно с дейците на ВМОК подполковник Стефан Николов, ротмистър Димитър Атанасов и капитан Стоян Величков формират Щаб на партизанските отряди, който още на 18 изготвя „Правилник за доброволческите чети, които ще действат в Македония и Одринско в Освободителната война“. Според този правилник всички чети са част от Българската армия и приемат нейната организационна структура – отделение, взвод, рота. Поставени са им предимно диверсионни и разузнавателни задачи, както и организирането на милиция от местни българи в заетите територии и „запазването на българското население“ от действията на османските войски и башибозук. Четите при необходимост могат да се обединяват.

След мобилизацията ЩПО формира 59 партизански взвода (чети), една самостоятелна партизанска дружина от две роти и четири отделни партизански роти. Четите са оглавени от бивши войводи на ВМОРО и ВМОК – Тодор Александров, Михаил Герджиков, Христо Силянов, Георги Попхристов, Дончо Златков, Ефрем Чучков, Петко Пенчев и т.н., които са произведени в звание подпоручик или фелдфебел, ако вече нямат военни звания подобно на капитан Никола Парапанов, капитан Георги Тодоров, фелдфебел Христо Чернопеев, фелдфебел Кръстьо Николов Българията и други.

Македоно-одринското опълчение по изрично настояване на сръбското правителство е изпратено в Тракия, но партизанските чети са изпратени в Македония. В края на септември 53 чети заминават за Македония – 17 чети са изпратени в Битолския революционен окръг, 8 – в Скопския, а основната им част трябва да действат по теченията на Струма и Места, тоест в Серския, Струмишкия и Солунския окръг, като подпомагат българското настъпление. За Македония са предвидени и четирите партизански роти. Останалите 6 партизански чети, както и самостоятелната партизанска дружина на Михаил Герджиков са изпратени в Одринска Тракия – Странджа, Родопите и Беломорието.

Освен формираните на българска територия чети на МОО в Османската империя спонтанно се сформират и местни доброволески чети, които действат с армията или самостоятелно. Отделно действията на войската са подпомогнати и от местните чети на ВМОРО, които по сведения на Дървингов са 34, но реално са много повече – в Солунски окръг според околийския войвода Михаил Радев действат 6 околийски и 1 инструкторска чета, в Битолски окръг – 10 чети, в Серски – 5, в Скопски – 7, в Солунски – 6, в Струмишки – 6.

Така на българска територия са формирани 70 доброволчески чети, отряди и дружини, които заедно с четите на ВМОРО правят над 110 чети и над 3000 четници. Заедно със селската милиция и местните чети общият брой на четниците в Македония и Тракия е над 15 000 души.

Структура и личен състав

Вижте също 
 Партизански отряд на Единадесета пехотна македонска дивизия

Бележки